Washburn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Washburn (Illinois)
 Washburn (Missouri)
 Washburn (North Dakota)
 Washburn (Wisconsin)
 Washburn County

Diversen 
 Washburn Guitars, gitaarmerk